Die Handball-Oberliga Niedersachsen (OL-NS) ist eine der zwölf Staffeln der Handball-Oberliga des Deutschen Handballbundes und die höchste Spielklasse des Landesverbandes Niedersachsen (HVN). Die Oberliga ist nach der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga die vierthöchste Spielklasse im deutschen Handball.

Geschichte

Meister der Oberliga Niedersachsen

Saison 2021/22

Frauen 
Tabelle

Saison 2019/20

Frauen 
Tabelle

Die Saison wurde am 8. April 2020 abgebrochen. Es gab nur Aufsteiger und keine Absteigerinnen.

Saison 2018/19 
In der Saison 2018/19 nahmen am Spielbetrieb der Oberliga der Männer und Frauen jeweils 14 Teams teil.

Männer 
Tabelle

Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2018/19 der Männer begann am 1. September 2018 und dauerte bis zum 4. Mai 2019.

Frauen 
Tabelle

Saison 2017/18 
In der Saison 2017/18 nahmen am Spielbetrieb der Oberliga der Männer und Frauen jeweils 14 Teams teil.

Männer 
Tabelle

Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2017/18 begann am 1. September 2017 und dauerte bis zum 5. Mai 2018.

Frauen 
Tabelle

Saison 2016/17 
In der Saison 2016/17 nahmen am Spielbetrieb der Oberliga der Männer 16 Teams teil.

Männer 
Tabelle

Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2016/17 begann am 26. August 2016 und dauerte bis zum 13. Mai 2017.

Frauen 
Tabelle

Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2016/17 begann am 10. September 2016 und dauerte bis zum 13. Mai 2017. Die Saison wurde mit 14 Mannschaften gespielt. Der HSG Plesse-Hardenberg wurden zwei Punkte abgezogen, da sie in der Vorsaison ihr Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen hatten.

Saison 2015/16 
In der Saison 2015/16 nahmen am Spielbetrieb der Oberliga der Männer 17 Teams teil.

Männer 
Tabelle

Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2015/16 begann am 5. September 2015 und dauerte bis zum 4. Juni 2016. Die Saison wurde mit 17 statt 16 Mannschaften gespielt, da sowohl die HSG Nienburg als Meister der Saison 2014/15 als auch der MTV Vorsfelde als Zweitplatzierter auf den Aufstieg in Liga 3 verzichtet haben.

* Am Ende der Saison wurden dem MTV Vorsfelde acht und der HSG Nienburg sechs Punkte abgezogen, weil sie in der Vorjahressaison auf den Aufstieg in die 3. Liga verzichteten. In der Tabelle ist die daraus resultierende Position berücksichtigt, wobei die ursprünglich erreichte Punktezahl angegeben ist.

Frauen 
Tabelle

Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2015/16 begann am 5. September 2015 und dauerte bis zum 15. Mai 2016. Die Saison wurde mit 14 Mannschaften gespielt. Die HSG Plesse-Hardenberg verzichtete auf den Aufstieg. Die Vize-Meisterin stieg in die 3. Liga auf.

Saison 2014/15 
In der Saison 2014/15 nahmen am Spielbetrieb der Oberliga der Männer 16 und der Frauen 14 Teams teil.
Der MTV Vorsfelde und die HSG Nienburg verzichteten auf den Aufstieg.

Männer 
Tabelle

Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2014/15 begann am 20. September 2014 und dauerte bis zum 30. Mai 2015.

Frauen 
Tabelle

Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2014/15 begann am 20. September 2014 und dauert bis zum 17. Mai 2015.

Saison 2013/14 
In der Saison 2013/14 nehmen am Spielbetrieb der Oberliga der Männer 16, am Spielbetrieb der Oberliga der Frauen 14 Teams teil. Die männliche sowie die weibliche Jugend sind in den beiden Oberligen A- und B-Jugend mit jeweils 8 Mannschaften vertreten.

Männer 
Tabelle

Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2013/14 begann am 7. September 2013 und dauert bis zum 17. Mai 2014. Teilnehmender Verein war zunächst auch der MTV Warberg, der am 8. Juli 2013 jedoch völlig überraschend seine Mannschaft wegen Personalmangels von der Liga abmeldete und damit als erster Absteiger der Saison feststeht.

Frauen 
Tabelle

Saison 2012/13 
In der Saison 2012/13 nahmen am Spielbetrieb der Oberliga der Männer 16, am Spielbetrieb der Oberliga der Frauen 15 Teams teil. Die männliche sowie die weibliche Jugend waren in den beiden Oberligen A- und B-Jugend mit jeweils 10 Mannschaften vertreten.

Männer 
Abschlusstabelle

Frauen 
Abschlusstabelle

Männliche A-Jugend 
Abschlusstabelle

Weibliche A-Jugend 
Abschlusstabelle

Männliche B-Jugend 
Abschlusstabelle

Weibliche B-Jugend 
Abschlusstabelle

Einzelnachweise

Weblinks 
 Tabelle und Spielplan der Oberliga Männer Niedersachsen der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen
 Tabelle und Spielplan der Oberliga Frauen Niedersachsen der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen

 Tabelle und Spielplan der Oberliga Vorrunde männliche Jugend A Nord der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen
 Tabelle und Spielplan der Oberliga Vorrunde männliche Jugend A Süd der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen
 Tabelle und Spielplan der Oberliga männliche Jugend A der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen

 Tabelle und Spielplan der Oberliga Vorrunde weibliche Jugend A Nord der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen
 Tabelle und Spielplan der Oberliga Vorrunde weibliche Jugend A Süd der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen
 Tabelle und Spielplan der Oberliga weibliche Jugend A der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen

 Tabelle und Spielplan der Oberliga Vorrunde männliche Jugend B Nord der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen
 Tabelle und Spielplan der Oberliga Vorrunde männliche Jugend B Süd der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen
 Tabelle und Spielplan der Oberliga männliche Jugend B der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen

 Tabelle und Spielplan der Oberliga Vorrunde weibliche Jugend B Ost der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen
 Tabelle und Spielplan der Oberliga Vorrunde weibliche Jugend B West der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen
 Tabelle und Spielplan der Oberliga weibliche Jugend B der Saison 2014/15 beim Handball-Verband Niedersachsen

Niedersachsen
Handball (Niedersachsen)